Desolation Island steht für:

 Desolation Island (Südliche Shetlandinseln), Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Desolation Island (Roman), Roman von Patrick O’Brian (1979)

Siehe auch:
 Isla Desolación, chilenische Insel in der Magellanstraße
 Kerguelen (auch Desolation Islands), Inselgruppe im Indischen Ozean